Гладко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Гладкова, Валентина Николаевна (1936—1998) — советская и российская учёная-ботаник.
 Гладкова, Елена Львовна (род. 1957) — российская востоковед, филолог и педагог.
 Гладкова, Олеся Владимировна (род. 1980) — российская спортсменка.